CLH, sigle composé des trois lettres C, L et H, peut signifier :

 , en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, selon la liste des codes AIAT des aéroports ;
 Lufthansa CityLine, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes.

Code IATA des aéroports